Amblyosyllis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Grube 1857. Amblyosyllis ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Amblyosyllis